Ноймаркт ():

 Ноймаркт (Штирия) — коммуна в Австрии.
 Ноймаркт (Мюлькрайс) — коммуна в Австрии.
 Ноймаркт (Хаусруккрайс) — коммуна в Австрии.
 Ноймаркт — площадь в Дрездене.
 Ноймаркт — немецкое название коммуны Энья в Италии.
 Ноймаркт — немецкое название города Новы-Тарг в Польше.

Сложносоставные названия 
 Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц — город в Баварии.
 Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц (район)
 Берг-Ноймаркт (Верхний Пфальц)
 Санкт-Марайн-Ноймаркт
 Ноймаркт-ин-Шлезиен — немецкое название города Сьрода-Слёнска в Польше.